
A magyarországi települések zömében, ahogy a mai országhatárokon kívül eső magyarlakta települések többségében is található „Fő tér” vagy „Főtér” elnevezésű közterület.

Közterületek
  Magyarország
 Fő tér, Budapest (Óbuda)
 Fő tér, Budapest (Rákoskeresztúr)
 Fő tér, Budapest (Újpalota)
 Fő tér, Kőszeg
 Fő tér, Pápa
 Fő tér, Salgótarján
 Fő tér, Sopron
 Fő tér, Szentendre
 Újgyőri főtér, Miskolc-Diósgyőr

  Románia
 Főtér, Brassó
 Fő tér, Kolozsvár
 Főtér, Marosvásárhely

  Szerbia
 Fő tér, Nagykikinda

Egyéb jelentések
 Főtér, a Magyar Televízió ismeretterjesztő sorozata (1999–2010)
 Főtér erdélyi magyar portál

Kapcsolódó szócikkek 
 Fő út (egyértelműsítő lap)

Jegyzetek